Єдина Осетія може стосуватися:
 Єдина Осетія (партія) — партія в Південній Осетії
 Єдина Осетія (концепція) — концепція єдиної осетинської держави
Багатозначні терміни